

Роз'їзд 18 — станційне селище, Аягозький район, Абайська область
 Роз'їзд 18 — станційне селище, Чиїлійський район, Кизилординська область

Роз'їзд 18 — селище, Амурський район, Хабаровський край